Щеголько́в — російське прізвище.

Відомі носії:

 Щегольков Андрій Геннадійович (*1960) — російський політик, голова Адміністрації міста Анадир. 
 Щегольков Володимир Володимирович (*1972) — російський актор, режисер. 
 Щегольков Володимир Миколайович (*1937 — †2008) — радянський футболіст, заслужений майстер спорту.
 Щегольков Іван Серафимович (*1953) — радянський та російський художник, графік. 
 Щегольков Микола Федорович (*1905 — †1981) — радянський оперний співак, лауреат двох Сталінських премій.
Російські прізвища